«Ве́ном 2» (оригинальный саундтрек) — альбом саундтреков к фильму «Веном 2» (2021) от студий Columbia Pictures и Sony Pictures, основанному на одноимённом персонаже компании Marvel Comics. Музыка была написана американским композитором Марко Белтрами. Альбом саундтреков был выпущен компанией Sony Classical 1 октября 2021 года.

Разработка 
Марко Белтрами был назван композитором фильма в декабре 2020 года после того, как ранее написал музыку для нескольких фильмов по мотивам комиксов Marvel, продюсированных Эми Паскаль.

Трек-лист 
Вся музыка написана композитором Марко Белтрами.

Дополнительная музыка 
Дополнительная песня «Last One Standing» американских рэперов Скайлар Грей, Polo G,  и Эминема была показана в фильме, но не была включена в альбом саундтрека. Во время финальных титров фильма была использована песня «Venom (Remix)» британской певицы Little Simz, однако данная песня также не вошла в альбом саундтрека.

Примечания 

Музыка Вселенной Человека-паука от Sony
Саундтреки 2021 года
Музыка серии фильмов о Веноме